Gemeenten
Matt (plaats), een gemeente in het Zwitserse kanton Glarus.

Personen
Matt als voornaam
Matt Anand
Matt Busby
Matt Bellamy
Matt Bevin
Matt Damon
Matt Hardy
Matt Monro
Matt Allen
Matt Biondi
Matt Cameron
Matt Czuchry
Matt Dillon
Matt Groening
Matt Heafy
Matt Jacobs Bluesgroup
Matt LeBlanc
Matt Mead
Matt O'Leary
Matt Redman
Matt Stone
Matt Trakker
Matt Welsh
''Matt als achternaamAndreas Matt
Franz Matt
Michael Matt
Mario Matt
Peter von MattMatthew, Matthias'', ...  
Zie hier